Frauenfeindschaft steht für:

 Misogynie, Abneigung gegen Frauen oder Frauenhass
 Sexismus, gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen